

Чермно — село в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Чермно — село в гміні Тишовце Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Чермно — село в гміні Ґомбін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Чермно — село в гміні Фалкув Конецького повіту Свентокшиського воєводства